Bender no debería salir en televisión es el episodio 60 (sexto de la cuarta temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

í

Sinopsis 
El clon del Profesor y el hijo de Hermes están viendo un programa de la serie "Mirada de Robot" donde Calculón celebra su cumpleaños después de un ataque de amnesia de la mayor parte de los personajes de la serie. Los dos críos deciden imitarles con la amnesia y con la celebración sus respectivos cumpleaños. Lamentablemente el primero no puede hacerlo pues al ser un clon no tiene cumpleaños. El Profesor decide entonces asignarle como fecha de nacimiento el día en que realizó la extracción del ADN de una horrible verruga. 

Hermes sugiere organizar una fiesta y colarla como gastos de representación. Durante la emisión del programa uno de los actores sufre un cortocircuito y para encontrar a un sustituto se va a realizar un casting para niños robots. Bender decide entonces presentarse. Durante las audiciones, Bender, cada vez que un niño hacia su audición, gritaba "¡Pésimo! ¡Queremos a Bender!". Al final, aunque Bender es pésimo, deciden que él será el hijo de Calculón pero no debe decir nada. Bender habla y dice obsenidades hasta que a todos les gusta. Bender se vuelve un éxito.

Pero todo lo malo que dice provoca que los niños se vuelvan malvados y peor que antes, robando las cosas de Bender y haciendo una fiesta sin el permiso de sus padres. Hubert, Hermes y el mismo Bender forman una campaña para dejar las vulgaridades en televisión y eso lo logra con Bender en televisión diciendo que no es su culpa sino la de los padres que no desean pasar más tiempo con sus hijos.

Trivia
En este episodio se puede ver por primera vez el programa del Hipnosapo.
En este episodio Fry, al ver "Mirada de Robot" comenta que el programa es más malo que SU primer capítulo (Piloto Espacial 3000)

Episodios de Futurama
En este episodio un robot que audisiona canta un verso de la famosa canción La Bamba